Landtagswahlkreis 121 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Iserlohn-Land I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Hagen-Ost (1947 bis 1962)